Villa Gadelius kan avse:

Villa Gadelius, Lidingö – en privatbostad på Lidingö
Villa Gadelius, Saltsjöbaden – en byggnad vid Sjötäppsvägen 1 i Saltsjöbaden